Servisch voetballer van het jaar (Servisch:Српски фудбалер године, Srpski fudbaler godine) is een prijs uitgereikt door de FFS aan de beste Servische voetballer van het jaar.

Geschiedenis

Trivia 

Servië
Voetbal in Servië